Andrew Nembhard (2000) – cestista canadese
 RJ Nembhard (1999) – cestista statunitense
 Ruben Nembhard (1972) – ex cestista statunitense